552-я гренадерская дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
552-я гренадерская дивизия была сформирована 11 июля 1944 года как «заградительная дивизия» на территории военного учебного центра «Зеннелагер» во время 29-й волны мобилизации Вермахта.

25 июля 1944 года дивизия была расформирована, а её части влились в состав формировавшейся в тот момент 6-й гренадерской дивизии.

Местонахождение 
 июль 1944 (Германия)

Состав 
 1116-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1116)
 1117-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1117)
 1118-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1118)
 1552-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 1552)
 552-я фузилёрная рота (Füsilier-Kompanie 552)
 552-я рота связи (Nachrichten-Kompanie 552)
 1552-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 1552)

См. также 
 553-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году